Hôtel-Dieu (französisch; übersetzt „Herberge Gottes“) wurden in Frankreich ursprünglich Pilgerherbergen genannt, die meist in der Nähe einer Kathedrale errichtet wurden. Die ersten Hôtels-Dieu sind aus dem 7. Jahrhundert bekannt. Im Laufe der Jahrhunderte wandelte sich die Nutzung von der reinen Beherbergung hin zur Versorgung von Alten oder Kranken (ähnlich Hospitälern oder Hospizen).

 Frankreich
 Das Hôtel-Dieu in Laon (Ancien Hôtel-Dieu de Laon)
 Beaune: Hôtel-Dieu de Beaune, 1443 von Nicolas Rolin als Krankenhaus errichtet.
 Hôtel-Dieu (Carpentras)
 Hôtel-Dieu (Champagne-sur-Oise)
 Hôtel-Dieu (Dourdan)
 Hôtel-Dieu (Gonesse), 1208
 Louhans: Hôtel-Dieu de Louhans
 Lyon: Hôtel-Dieu de Lyon
 Marseille: Hôtel-Dieu de Marseille
 Paris: Hôtel-Dieu de Paris, 651 von St. Landry begründet.
 Rouen: Hôtel-Dieu de Rouen
 Tonnerre: Hôtel-Dieu de Tonnerre

 Kanada
 Montreal: Hôtel-Dieu de Montréal
 Québec: Hôtel-Dieu de Québec
 Lévis: Hôtel-Dieu de Lévis
 Sorel: Hôtel-Dieu de Sorel

 Libanon
 Beirut: Hôtel-Dieu de France, Universitätsklinik der USJ

Siehe auch 
 Dolmen de l’Hôtel-Dieu, Megalithanlage im Département Eure in Frankreich

!
!